Marco Coceio Nerva (cônsul em 36 a.C.) — cônsul romano em 36 a.C.
 Marco Coceio Nerva (jurista) — cônsul romano em 22, filho do anterior
 Nerva — cujo nome era Marco Coceio Nerva, imperador romano entre 96 e 98 a.C., neto do anterior

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história